Lupino ist der Familienname folgender Personen:

 Ida Lupino (1918–1995), britische Schauspielerin, Regisseurin, Autorin, Filmproduzentin
 Nathalie Lupino (* 1963), französische Judoka
 Rita Lupino (1921–2016), britische Schauspielerin